Battle Royal steht für:
 eine Form des Wrestling, siehe Wrestling-Matcharten #Battle Royal / Top Rope Battle Royal

Battle Royale steht für:
 ein Roman, siehe Battle Royale#Entstehung
 Battle Royale, ein japanischer Spielfilm aus dem Jahr 2000
 Battle Royale II: Requiem, die Fortsetzung von dem Film Battle Royale aus dem Jahr 2003
 einen Manga, siehe Battle Royale #Manga
 Battle Royale (Genre), ein Genre in Computerspielen
 einen Spielmodus in Computerspielen, siehe: Spielmodus (Computerspiel) #Battle Royale